Lebensbilder steht für:

 Lebensbilder. Jüdische Erinnerungen und Zeugnisse, deutschsprachige Buchreihe im Fischer-Taschenbuch-Verlag (seit 1991)
 Pommersche Lebensbilder, Sammlung von Biografien über Personen aus der Geschichte Pommerns (seit 1934)